Фелисијано има више значења:

 Фелисијано (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Фелисијано, Густаво Виљареал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фелисијано, Мигел Виљареал Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику